

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

 Alan Rodger (1944 - 2011) - universitaire écossais, avocat et juge de la Cour suprême du Royaume-Uni ;
 Dave Rodger (1955 - ) - rameur d'aviron néo-zélandais ;
 George Rodger (1908 - 1995) - photographe britannique de guerre britannique ;
 Nicholas Rodger (1959 - ) - historien et universitaire britannique ;
 Sebastian Rodger (1991 - ) - athlète britannique ;
 Thomas Rodger (1832-1883) - photographe écossais ;
 Peter Rodger (1965 - ) - cinéaste et photographe britannique ;